Бара́нь — топоним и фамилия
 Барань, Имре (1947—)  — венгерский математик, работающий в комбинаторике и комбинаторной геометрии.
 Барань, Иштван (1907—1995) — венгерский пловец, призёр Олимпийских игр.

Белоруссия 
 Барань — город в Витебской области
 Барань — деревня, Устенский сельсовет Оршанского района Витебской области
 Барань — деревня, Моисеевщинский сельсовет Борисовского района Минской области